Profil (von französisch profil ‚Seitenansicht‘, zu ‚Schattenriss‘, über das Italienische aus lateinisch filum ‚Faden‘) steht für:
 die bildliche Darstellung eines Menschen von der Seite, siehe Porträt #Nach der Kopfhaltung
 den typischen Verlauf einer Spektrallinie, siehe Spektrallinie #Emissionsprofile
 Stangen und Latten zur Visualisierung von Bauvorhaben, siehe Baugespann
 lineare Bauteile mit gleichbleibendem Querschnitt:
 Konstruktionsprofil
 Profilstahl
 Querschnitt von linearen Bauteilen:
 Profil (Ornamentik), Abrundung und Einkehlung eines Werkstücks
 Profil (Strömungslehre), in der Aerodynamik die Form von Flügelquerschnit
 Tragfläche#Profil
 Tunnelprofil, die Form der Querschnittsfläche eines Tunnels
 Schlüsselprofil, sowie als zugehöriges Gegenstück der Schlüsselkanal im Schließzylinder, siehe Profilzylinder
 sich wiederholendes Muster von Vertiefungen in der Oberflächenstruktur von Laufflächen:
 Profil von Reifen (insbes. Autoreifen)
 Profil von Schuhsohlen
 vertikaler Querschnitt einer Schichtungsabfolge:
 geologisches Profil, Schnitte durch die obersten Schichten der Erdkruste
 Profil (Archäologie), ein Schnitt durch einen archäologischen Befund
 Säulenprofil, geologische Schematisierung einer Schichtabfolge
 Medien:
 Profil (Band), französische Band und Teilnehmer am Eurovision Song Contest 1980
 Profil, sozialdemokratische Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur, Schweiz, siehe Rote Revue #Titelvarianten
 Profil – Das Magazin für Gymnasium und Gesellschaft, Zeitschrift des Deutschen Philologenverbands
 Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt, Verbandsmagazin des Genossenschaftsverbands Bayern
 Profil (UML), eine leichtgewichtige Erweiterung des Metamodells der Unified Modeling Language
 personenbezogenes Profil:
 Benutzerprofil
 Bewegungsprofil
 Kundenprofil
 Täterprofil
 Unternehmensprofil

profil steht für:
 profil (Zeitschrift), ein österreichisches Nachrichtenmagazin
 Kurzform von profil c/s, Anwendungssoftware zur Fördermittelverwaltung in der Landwirtschaft

Siehe auch:

 
 Profile
 Profiling